Метт Летчер (1970) - американський актор.
Брайан Летчер - американський актор.
Летчер (округ, Кентуккі)